Chenoa puede referirse a:
 Chenoa (Illinois)
 Municipio de Chenoa (condado de McLean, Illinois)

 Chenoa
 Anexo:Discografía de Chenoa
 Chenoa (álbum)
 Nada es igual (álbum de Chenoa)